Ballista – nome antico della macchina d'assedio detta balista
 Ballista – generale romano
 Gigi Ballista – attore italiano
 Antonio Ballista – pianista italiano

Pagine correlate 
 Balista (disambigua)